Йосифа Йосипівна Овод ( 16 січня 1958, с. Горішня Вигнанка, нині Україна) — українська культурно-освітня діячка, громадсько-політична діячка. Заслужений працівник культури України (2009).

Життєпис 
Йосифа Овод народилася 16 січня 1958 року в селі Горішній Вигнанці, нині Чортківської громади Чортківського району Тернопільської области України.

Закінчила Чортківську середню школу № 6 та дитячу музичну школу, Тернопільське музичне училище (1980, нині мистецький фаховий коледж), Рівненський державний гуманітарний університет (1991).

Працювала:
 керівником хорового колективу с. Угриня Чортківського району;
 директоркою сільського будинку культури с. Горішної Вигнанки Чортківського району;
 керівницею народного аматорського колективу «Яворина»;
 присвоєно почесне звання «народний» (1996)
 директоркою Чортківського районного будинку культури імені Катерини Рубчакової (2003—2021). Перебуваючи на цій посаді:
 визнаний найкращим закладом культури Тернопільської області;
 капітально відремонтовано будівля будинку культури;
 функціонує ряд колективів із званням «народного» та «зразкового»;
 колективи з Чортківщини беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях та конкурсах.
 заступницею голови Чортківської районної державної адміністрації (2018—2020).

З 24 вересня 2020 року — головна спеціалістка управління культури, релігії та туризму Чортківської міської ради.

Примітки

Посилання 
 Овод Йосифа Йосипівна // Тернопільщина

Уродженці Горішньої Вигнанки